Damn Yankees:

 «Чёртовы янки» — мюзикл на либретто Джорджа Эббота и Дугласа Уоллопа, музыка Ричарда Адлера, стихи Джерри Росса.
 «Чёртовы янки» — музыкальный фильм Стэнли Донена по одноименному мюзиклу (США, 1958).
 Damn Yankees — американская хард-рок супергруппа.

См. также 
 Нью-Йорк Янкиз
 Саквояжник
 Янки